Мейкон (округ, Алабама)
 Мейкон (округ, Джорджія)
 Мейкон (округ, Іллінойс)
 Мейкон (округ, Міссурі)
 Мейкон (округ, Північна Кароліна)
 Мейкон (округ, Теннессі)